Аритми́я (от  — ἀ — «не» и ῥυθμός — «ритм»):

Медицина 
 Аритмия сердца — распространённый медицинский диагноз.

Искусство 
 Аритмия в искусстве — особый творческий метод организации образного материала.
 «Аритмия» — художественный фильм режиссёра Бориса Хлебникова.

Примечания